Existuje více nositelů příjmení Zbrožek:

 Dominik Zbrožek  (1832–1889) – český a polský geodet a vysokoškolský profesor
 Martin Zbrožek  (* 1963) – český houslista, zpěvák, herec a moderátor

ženská podoba s přechýlením
 Oxana Zbrožeková (* 1978) – ruská atletka

Česká příjmení